Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1938/39 го́да () — 18-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в Европе в 1938 году
Футбол в Европе в 1939 году
Спорт в Литве в 1939 году
Чемпионат Литвы по футболу